

Codici 
 D6 – codice vettore IATA di Inter-Aviation Services
 D6 – codice del distretto di Dinefwr (Galles, Regno Unito)

Musica 
 D6 – accordo musicale di Re maggiore sesta secondo la notazione inglese

Altro 
 d6 – abbreviazione per dado a sei facce, a forma di cubo
 D6 – standard di videoregistrazione